Безыме́нное () — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521480203. Население по переписи 2001 года составляет 663 человека. Почтовый индекс — 22114. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 0,145 км².

Адрес местного совета 
22114, Винницкая область, Казатинский р-н, с. Безыменное, ул. Советская, 2а

История 
В ХІХ веке село Безыменное было в составе Махновской волости Бердичевского уезда Киевской губернии. В селе была Георгиевская церковь.

На сельском кладбище были похоронены Сильвестр Гроза, писатель и его брат поэт и драматург Александр Гроза.

Религия 
В селе действует храм Покрова Пресвятой Богородицы Казатинского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 Безыменное на сайте Верховной рады Украины 
 Историческая информация о селе Безыменное

Населённые пункты Казатинского района